Elmdale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Elmdale Township (Minnesota)
 Elmdale Township (North Dakota)